Kevin Maltsev (ur. 4 lipca 2000 w Elvie) – estoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Elva SuK. Olimpijczyk (2018, 2022), uczestnik mistrzostw świata (2019, 2021), medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w grudniu 2015, a pierwsze punkty zdobył w marcu 2016 w Harrachovie. Zajął 54. lokatę na Mistrzostwach Świata Juniorów 2016. W sezonie 2016/2017 rozpoczął starty w Pucharze Kontynentalnym. W lutym 2017 dwukrotnie zajął miejsca w trzeciej dziesiątce w słabo obsadzonych zawodach tego cyklu w Erzurum. Zajął 24. pozycję na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017.

W lipcu 2017 w Hinterzarten po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix. W listopadzie tego samego roku zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, także nie uzyskując awansu do konkursu głównego w ramach rywalizacji w Ruce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zajął 18. pozycję w konkursie indywidualnym. Wystartował też na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, gdzie nie awansował do żadnego z konkursów indywidualnych. W kwalifikacjach na skoczni normalnej zajął 56. miejsce, a na skoczni dużej został zdyskwalifikowany.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 28. pozycję indywidualnie. Na seniorskich Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 zajął 44. miejsce na skoczni dużej, a także 30. na skoczni normalnej. Zawody indywidualne na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zakończył na 48. pozycji.

24 stycznia 2021 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce w zawodach w Lahti. W dalszej części sezonu 2020/2021 jeszcze trzykrotnie wystąpił w zawodach cyklu, a najwyżej sklasyfikowany był 25 marca w Planicy, na 38. pozycji. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych.

W sierpniu 2021 ukończył zawody Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie na 10. i 6. miejscu. Trzykrotnie zdobył punkty Letniego Grand Prix 2021. Najwyżej w tym cyklu klasyfikowany był na 17. pozycji, 5 września w Szczuczyńsku. W ramach Pucharu Świata 2021/2022 wystąpił w konkursie głównym 11 razy. W najlepszym starcie, w zawodach w Garmisch-Partenkirchen rozgrywanych w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni, zajął 37. miejsce. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Zajął na nich 40. miejsce na skoczni normalnej oraz 37. na dużej. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, konkurs indywidualny kończąc na 32. pozycji. 

4 stycznia 2023 w ramach konkursu 71. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku zdobył pierwszy w karierze punkt w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce.

Zdobył 12 medali mistrzostw Estonii, w tym złoty latem 2018 oraz w 2019, srebrny w 2018 oraz zimą i latem 2021, a także brązowy w 2016 w konkursach indywidualnych.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty K. Maltseva na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty K. Maltseva na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty K. Maltseva na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty K. Maltseva na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty K. Maltseva na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 15 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Elvie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000